La NCAA Division I 1987 si è svolta nel 1987: al torneo hanno partecipato 32 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la terza volta alla .

Squadre partecipanti

Torneo

Northwest regional

Mideast regional

South regional

West regional

Final Four - Market Square Arena, Indianapolis

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1987
NCAA Division I (pallavolo femminile)